Арак:
 Город в Иране: см. Эрак.
 Арак — алкогольный напиток.
 Арак — дерево, из которого изготавливают мисвак.

Топоним 
 Арак — село в Табасаранском районе Дагестана.

Фамилия 
 Арак, Тайво Викторович (род. 1946) — математик, лауреат премии имени А. А. Маркова.

См. также